Hitchhiker, qui signifie auto-stoppeur en anglais, peut désigner :

 The Hitchhiker, un film américain réalisé par Leigh Scott sorti en 2007 ;
 Hitchhiker, un album de Neil Young sorti en 2017.

Notes et références